Sociétal peut faire référence à :
 Sociétal, revue d'analyse économique et sociale
 Responsabilité sociétale